Black Rock (Arkansas), een plaats in Arkansas, VS
Black Rock (Berkshire County), een eiland in Berkshire County, Massachusetts, VS
Black Rock (Bristol County), een eiland in Bristol County, Massachusetts, VS
Black Rock (New Mexico), een plaats in New Mexico, VS
Black Rock (muziek)
Black Rock (film), een Amerikaanse thriller/horrorfilm uit 2012 onder regie van Katie Aselton